Благодатненский сельский совет () — входит в состав
Скадовского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
пос. Благодатное
.

Населённые пункты совета 
 пос. Благодатное 
 с. Грушёвка 
 с. Зелёное 
 с. Петропавловка 
 с. Радостное

Примечания